Carl Bildt is de naam van:

Carl Bildt (1850), Zweeds diplomaat en auteur
Carl Bildt (1949), Zweeds politicus en diplomaat